Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Swiss Indoors Basel 2018 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel bzw. eine Paarung im Doppel, welche jeweils in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler und vier Paare an der Qualifikation teil, die am 20. und 21. Oktober 2018 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Website des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Website (PDF; 88 kB)
 Turnierplan Qualifikation Doppel auf der ATP-Website (PDF; 80 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Münchenstein